Karawan (ukrainisch und russisch ) steht für:

 Karawan (Derhatschi), Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Derhatschi
 Karawan (Lebedyn), Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Lebedyn
 Karawan (Nowa Wodolaha), Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Nowa Wodolaha

 Karawan (Ljubotyn), Ansiedlung in der Oblast Charkiw, Stadtgemeinde Ljubotyn

 Karawan (Zeitung), kasachische russischsprachige Zeitung

Siehe auch:
 Karawane
 Karavan
 Caravan